Улугбе́к Нарима́нович Хамра́ев — российский и узбекский кинооператор.

Биография 
Улугбек Хамраев — потомственный кинематографист, он является внуком Народного артиста СССР Раззака Хамраева. В 1980-х годах Улугбек снимался в детских фильмах на киностудии «Узбекфильм».

После школы он поступил на кинооператорский факультет ВГИКа. Работал кинооператором на киностудии Узбекфильм. Снимал рекламу, музыкальные ролики и несколько художественных фильмов, в том числе фильм «Оратор» режиссёра Юсупа Разыкова, показанный на 70 кинофестивалях и получивший множество наград. В конце 90х проходил стажировку в Голливуде. В России  свои первые работы начинал  с режиссёром  Тимуром Бекмамбетовым . В 2000 году снял полнометражный фильм «Гладиатрикс» Бекмамбетова. Это был американский проект, спродюсированный Роджером Корманом в России. 

В начале 2000х переехал из Лондона  в Москву. Снимает рекламные и музыкальные ролики, художественные фильмы и сериалы.

В марте 2015 года был награждён призом Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино в категории «Лучшая операторская работа» за сериал «Мажор».

В 2017 году Улугбек Хамраев был номинирован Ассоциацией продюсеров кино и телевидения за два проекта: «Мажор-2» и «Клим», получив приз АПКиТ за лучшую операторскую работу года за телесериал «Клим»

В 2018 году получил приз за лучшую операторскую работу за сериал "Троцкий" Ассоциации продюсеров кино и телевидения и так же на фестивале "Утро Родины"

Награды и номинации

2015 «Лучшая операторская работа» за сериал «Мажор» Приз АПКиТ

2017 «Лучшая операторская работа» за сериал "Клим" Приз АПКиТ

2018 «Лучшая операторская работа» за сериал "Троцкий "  Приз АПКиТ 

2018 "Лучшая операторская работа" за сериал "Троцкий"  фестиваль "Утро Родины"

Фильмография 
 — По лезвию риска
 — Песнь любви
 — Всё вокруг засыпано снегом
 — Единственная память
 — Оратор
 — Гладиатрикс
 — Человек-амфибия. Морской дьявол
 — Оранжевое небо
 — Самый лучший фильм
 — Запрещённая реальность
 — Стерва для чемпиона
 — Самый лучший фильм 3-ДЭ
 — Пока ещё жива
 — Залётчики
2014 — Физрук
2014 — Мажор (Приз АПКиТ за Лучшую операторскую работу)
 — Клим (Приз АПКиТ за Лучшую операторскую работу)
2015 — Маргарита Назарова
2015 — Завтрак у папы
 — Сдается дом со всеми неудобствами
2016 — Мажор (2-й сезон)
2017 — Троцкий (Приз АПКиТ за Лучшую операторскую работу)
2018 — Мост
2018 — Мажор (3 сезон)
2019 — Полярный
2020 — Отель Белград
2021 — Мажор (полнометражный фильм)
2021 — Вампиры средней полосы 
 2022 — И снова здравствуйте!
 2022 — Сын (телесериал)
 2022 — Илья Муромец

Актёр 
  — Чужая пятёрка — Тейлок
  — Переворот по инструкции 107
  — Новые приключения Акмаля — Камил
  — Дневник, письмо и первоклассница — Мирвали

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники ВГИКа
Дети-актёры СССР
Режиссёры видеоклипов России
Персоналии:Узбекфильм